Anne of the Indies, Amerikaanse film in Nederland uitgebracht met de titel De piratenkoningin
 De piratenkoningin (musical), Nederlandse musical